Се́верный прое́зд  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Северный проезд — улица в Абакане.
 Северный проезд — улица в Балашихе (Московская область).
 Северный проезд — улица в Красноярске.
 Северный проезд — улица в Липецке.
 Северный проезд — улица в Москве.
 Северный проезд — улица в Мурманске.
 Северный проезд — улица в Новосибирске.
 Северный проезд — улица в Реутове.
 Северный проезд — улица в Санкт-Петербурге (Колпинский район)

Украина 
 Северный проезд — улица в Хмельницком.

См. также 
 Северный бульвар
 Северный проспект
 Северная площадь (Санкт-Петербург)
 Северная улица